Gunung Meukek kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Meukek (berg i Indonesien, lat 3,55, long 97,13), Aceh, 
 Gunung Meukek (berg i Indonesien, lat 3,45, long 97,13), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar